Карбах може бити:

 Карбах (Доња Франконија), град у немачкој савезној држави Баварска
 Карбах (Хунсрик) општина у немачкој савезној држави Рајна-Палатинат
 Карбах (река), притока реке Мајне у немачкој савезној држави Баварска